Entenstein ist der Name
 einer Burgruine bei Rodalben im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz, siehe Burg Entenstein
 eines Wasserschlosses im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg, siehe Schloss Entenstein
 ein Konglomeratblock in einem Altarm der Traun in Oberösterreich, siehe Fischlham